Бежа́р — французская фамилия. Известные носители:
 Актёрская династия, представители семьи Бежар, дети Жозефа Бежара-старшего (ум. 1643):
 Бежар, Жозеф (1616/1617—1658)
 Бежар, Мадлена (1618—1672) 
 Бежар, Луи (ок. 1630—1678) 
 Бежар, Арманда (ок. 1642? — 1700) — сестра либо дочь Мадлены, супруга Мольера.
 Бежар, Морис (наст. фамилия Берже; 1927—2007) — французский танцовщик и хореограф.